Snooker Professional Matchplay Championship 1953 (ang. 1953 Professional Matchplay Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1953 roku w Houldsworth Hall w Manchesterie (Anglia).

W finale turnieju Anglik, Fred Davis pokonał Szkota Waltera Donaldsona 37–34.

Wydarzenia związane z turniejem 
 Zwycięzcą Snooker Professional Matchplay Championship 1953 został Anglik, Fred Davis, który w finale turnieju pokonał Szkota Waltera Donaldsona 37–34.
 Najwyższy break turnieju to 133 punktów Anglika Johna Pulmana.

Drabinka turniejowa

Kwalifikacje

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1953 w sporcie